RAC pode referir-se a:

 RAC (músico)
 Rede Anhanguera de Comunicação, editora de diversos jornais na Região Metropolitana de Campinas
 Regimento de Artilharia de Costa
 Riachuelo Atlético Clube (Natal)
 Rock Against Communism

Desambiguações de siglas